Quality Hill Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Quality Hill Historic District (Rhode Island), ID-Nr. 84002041
 Quality Hill Historic District (West Virginia), ID-Nr. 85001815